Улица Мазурова — улица в северной части Гомеля (Центральный район Гомеля), является одной из главных улиц города.

Начинается от поворота с улицы Хатаевича, заканчивается на пересечении улицы Каменщикова, перетекая в улицу Огоренко. На всей протяженности улицы расположено множество коммерческих и жилых помещений, застройка имеет разнообразный характер. На протяженности улицы также возводятся новостройки. В районе пересечения с улицей Кожара к улице Мазурова примыкает Гомельский ледовый дворец спорта, возле которого расположены Дворец водных видов спорта и Гомельская теннисная ассоциация.

Улица названа в честь советского партийного и государственного деятеля Мазурова Кирилла Трофимовича. Протяженность улицы около 2000 метров.

На улице расположены 
 Гомельская теннисная ассоциация
 Гомельский ледовый дворец спорта
 Дворец водных видов спорт
 Магазин «АЛМИ»
 Беларусбанк
 Белпочта
 Ветеринарная аптека
 Школы
 Тренажерный зал
 Белагропромбанк
 1-ое городское отделени е милиции отдела внутренних дел администрации Центрального района г. Гомеля
 Пинскдрев

Пересекает улицы 
 Восточный обход
 Головацкого
 Кожара
 Т. С. Бородина
 Камещникова
 и др.

Примечания 

Центральный район (Гомель)
Улицы Гомеля